Аднальдюр Индридасон (, родился 28 января 1961, Рейкьявик) — исландский детективный писатель, сын писателя Индриди Торстейнссона.

Главным героем произведений Аднальдюра является детектив Эрленд. Книги писателя изданы в 26 странах и переведены на 12 языков, в том числе на русский (первая — роман «Трясина»).

Аднальдюр опубликовал свою первую книгу в 1997, сразу получив признание. В 2002 и 2003 он выигрывал премию «Стеклянный ключ», присуждаемую за лучшую скандинавскую книгу в жанре детектива, а в 2005 — премию «Золотой кинжал» Британской ассоциации детективных писателей за роман «Каменный мешок». В 2006 его роман «Трясина» был экранизирован Балтазаром Кормакуром.

Писатель живёт в Рейкьявике, женат, имеет троих детей.

Библиография

Книги с детективом Эрлендом 
 1997 Дети пыли, 
 1998 Безмолвно убить, Dauðarósir
 2000 Трясина, Mýrin
 2001 Каменный мешок, Grafarþögn
 2003 Голос, Röddin
 2004 Осушённое озеро, Kleifarvatn
 2005 Арктический холод, Vetrarborgin
 2007 Гипотермия, Harðskafi
 2008 Myrká
 2010 Переохлаждение, Hypothermie

Другие книги 
 1999 Операция «Наполеон», Napóleonsskjölin
 2003 Bettý
 2006 Королевская книга, Konungsbók

Коллективные работы 
 2000 Рейкьявикские загадки 2000, Leyndardómar Reykjavíkur 2000 (одна глава)

Писатели Исландии
Авторы детективной прозы
Родившиеся в Рейкьявике
Выпускники Исландского университета
Лауреаты премии «Стеклянный ключ»